Александър Ангелов може да се отнася за:
 Александър Ангелов (1890 – 1958) – кмет на Видин 
 Александър Ангелов (1945 – 2013) – български журналист, председател на Съюза на българските журналисти
 Александър Ангелов (р. 1971) – български адвокат
 Александър Ангелов (р. 1980) – 2017 г. е избран за председател на Софийски районен съд.